Schönleiten ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Schönleiten (Petersdorf), Ortsteil der Gemeinde Petersdorf, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Schönleiten (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Schönleiten (Gemeinde Hartkirchen), Ortschaft von Hartkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Schönleiten (Gemeinde Scheffau), Ort bei Scheffau am Tennengebirge, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Schönleiten (Gemeinde Landl), Ortsteil der Gemeinde Landl, Bezirk Liezen, Steiermark

Bauten:
 Schloss Schönleiten, Schloss in Salzburg, Österreich
 Burg Schönleiten, ehemalige Burg bei der Rotte Lehen, Marktgemeinde Oberndorf an der Melk, Scheibbs, Niederösterreich
Berge:
 Schönleiten (Mendelkamm), Berg im Mendelkamm, Südtirol

Schönleiten  ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Hugo Schönherr von Schönleiten (1858–1938), österreichischer General
 Otto Schönherr von Schönleiten (1888–1954), österreichischer General